Le tractus olfactif (en latin : tractus olfactorius) est un faisceau bilatéral de fibres nerveuses afférentes (fibres formées d'axones) provenant du bulbe olfactif qui se à plusieurs régions cibles du cerveau, y compris le cortex piriforme, l'amygdale (cerveau) et le cortex entorhinal. C'est un étroit tractus nerveux blanc, de forme triangulaire à la coupe coronale du cerveau, le sommet étant dirigé vers le haut.

Structure anatomique 
Le tractus olfactif et le bulbe olfactif se situent dans le sillon olfactif, un sillon formé par le gyrus orbitaire médial sur la face inférieure de chaque lobe frontal. Les tractus olfactifs se situent au niveau de ces sillons qui sont étroitement parallèles à la ligne médiane. Les fibres du tractus olfactif semblent se terminer dans la partie antéro-latérale du tubercule olfactif, les parties dorsale et externe du noyau olfactif antérieur, les parties frontale et temporale de l'aire prépiriforme, le groupe cortico-médial des noyaux de l'amygdale et le noyau de la strie terminale.

Le tractus olfactif se divise postérieurement en une branche médiale et une branche latérale. Caudalement à ces éléments, il y a le trigone olfactif et l'espace perforé antérieur.

Branche olfactive médiale 
La branche olfactive médiale tourne médialement derrière l' et se termine dans le  ; dans certains cas, une petite branche intermédiaire est vue allant en arrière vers l'espace perforé antérieur.

Branche olfactive latérale 
La branche olfactive latérale est dirigée à travers la partie latérale de l'espace perforé antérieure, puis se plie brusquement en dedans vers l'uncus du gyrus parahippocampique.

Importance clinique 
La destruction du tractus olfactif entraîne une anosmie (perte de l'odorat) ipsilatérale (homolatérale, c'est-à-dire du même côté de la lésion). L'anosmie totale ou partielle (appelée également de l'hyposmie) est un symptôme du syndrome de Kallmann, une maladie génétique qui perturbe le développement du tractus olfactif. La profondeur du sillon olfactif est un indicateur d'une telle anosmie congénitale.

Galerie

Notes et références

Liens externes 
 

Système nerveux central
Anatomie du cerveau